San Pedro de Curahuara (gemeente), een Boliviaanse gemeente
San Pedro de Curahuara (plaats), een plaats in deze gemeente